Bialla peut faire référence à :
 Biała Piska, une ville de Voïvodie de Varmie-Mazurie en Pologne
 Bialla, une ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Voir aussi
 Biala

Homonymie de localités